MIPS (CPU), een type CPU
MIPS (eenheid), een snelheidseenheid voor CPU's